Александр Чупров: Чупров, Александр Александрович (1874—1926) — русский статистик и педагог.
 Чупров, Александр Ефимович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Чупров, Александр Иванович (1842—1908) — российский учёный-экономист, статистик, общественный деятель.